Мухата може да се отнася за:
 Мухата, американски филм от 1958 година;
 Мухата, американски филм от 1986 година, римейк на филма от 1958;
 Мухата, български филм от 2008 година.